Димель () — река в Германии, протекает по земле Гессен и Северный Рейн-Вестфалия. Площадь бассейна реки составляет 1761,964 км², а общая длина — 110,368 км. Река берёт начало на высоте 650 метров над уровнем моря на северном склоне Ротхаргебирге, перепад высот между истоком и устьем составляет 554 метра. Димель впадает в Везер в его верхнем течении.

Притоки 
В нижеприведённых таблицах представлены левые и правые именованные притоки Димеля на территории Северного Рейна-Вестфалии с их длинами и площадями бассейнов.

Примечания 

Бассейн Димеля
Реки Гессена